Tromeropsis är ett släkte av svampar. Tromeropsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tromeropsis

en:Tromeropsis